Gündling ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gündling (* 1961), deutscher Fachmann für Kundenorientierung
 Jens Gündling (* 1976), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Gundling